Cypha bezeichnet:

 ein Modell der japanischen Automarke WiLL, siehe WiLL Cypha
 einen Fisch aus der Familie der Karpfenfische, siehe Gila cypha